Les strelitziàcies (Strelitziaceae) són una família de  plantes herbàcies rizomatoses de les regions tropicals i sub-tropicals, entre elles es troben el "au del paradís" (Strelitzia reginae) originària de Sud-àfrica i arbres com l'arbre del viatger (Ravenala madagascariensis) endèmic i emblemàtic de Madagascar. La família posseeix 3 gèneres i 7 espècies.

Zingiberals